Бормотушка:

 Бормотушка — перелётная птица семейства славковых.
 Бормотушка — река в Кемеровской области.